Piero Pierotti (1912-1970) – regista cinematografico italiano
 Piero Pierotti (1937) – urbanista italiano